Arratia es apellido español de origen vasco. Se halla inscrito como tal en el Nomenclator de Apellidos Vascos de la Real Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia.

También se halla en el más amplio y actualizado Nomenclator, ahora digital, de la misma Academia Vasca,  Euskal Deiturak  (Apellidos Vascos), editado y actualizado en diciembre de 2005

Este apellido es de tipo toponímico, en relación con la comarca de Arratia-Nervión de la provincia de Vizcaya.

Referencias 

Apellidos del País Vasco
Apellidos vascos